Национальный музей женского искусства (, сокр. NMWA) — художественный музей в столице США Вашингтоне; является единственным в мире музеем, в котором экспонируются произведения искусства, созданные исключительно женщинами.

История 
Музей был основан в 1981 году Вильгельминой Коул Холладей (). Был открыт в 1987 году, представив коллекцию из более чем  скульптур, работ декоративно-прикладного искусства. Музей занимает старинный  — здание, присутствующее в Национальном регистре исторических мест США.

Основательница музея и её муж Уоллес Холладей начали собирать произведения искусства в 1960-е годы. Собрав значительное число произведений искусства, они в конце концов приняли решение о создании музея и исследовательского центра.

Деятельность 
Первым директором музея была  (1983—1989). В настоящее время директором музея является Сусанна Стерлинг (), в её подчинении находятся 

Музей открыт для посетителей в понедельник-субботу — с 10:00 до 17:00, по воскресеньям — с 12:00  Вход платный, стоимость билета —  для взрослых,  — для студентов и посетителей старше  Бесплатный вход — для посетителей младше  В первое воскресенье каждого месяца вход бесплатный для всех посетителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Национальный музей женского искусства (NMWA)

Художественные музеи США
Музеи Вашингтона
женского искусства